Władysław IV Kumańczyk – władca węgierski (1272–1290)
 Władysław IV Waza – król Polski (1632–1648) i car rosyjski (1610–1613)